

Едріан — місто, штат Джорджія
 Едріан — місто, штат Мічиган
 Едріан — місто, штат Міннесота
 Едріан — місто, штат Міссурі
 Едріан — місто, штат Орегон
 Едріан — місто, штат Техас
 Едріан — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Адріан (значення)